Osoby:
 Frauke Eigen – niemiecka fotograf
 Manfred Eigen – niemiecki biofizyk

Inne:
 Eigen-ji – klasztor szkoły zen rinzai

Zobacz też:
 Aigen